Подо́лцево () — упразднённый населённый пункт, бывший посёлок в составе Новобыховского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 1926 год – 36 жителей
 1982 год – 21 житель
 2007 год – 3 жителя
 2009 год — 0 жителей

См. также 
 Новобыховский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района